Маркиз де Санта-Крус-де-Мудела — испанский дворянский титул. Он был создан 11 октября 1569 года королем Испании Филиппом II для адмирала Альваро де Басана (1526—1588), который был потомком короля Леона и Кастилии Фердинанда I. Альваро де Басан участвовал в битве при Лепанто, купил себе поместье в Вальдепеньясе и построил дворец маркизов де Санта-Крус в Висо-дель-Маркесе.

Маркизы де Санта-Крус-де-Мудела

Генеалогия

История маркизов де Санта-Крус 
 Касильда де Сильва и Фернандес де Энестроса (1914—2008), 14-я маркиза де Санта-Крус, 5-я герцогиня де Сан-Карлос, 4-я герцогиня де Санта-Мауро, 12-я маркиза де Вилласор, 15-я маркиза дель-Висо, 11-я маркиза де Арсикольяр, 2-я графиня де Карвахаль, 6-я графиня де Эстрадас, 11-я графиня де Кастильехо и 3-я графиня де Сан-Мартин-Ойос.
 Супруг — Хосе Фернандес-Вильяверде и Рока де Тогорес, 4-й маркиз де Посо-Рубио. Ей наследовал её старший сын:
 Альваро Фернандес-Вильяверде и Сильва, Рока де Тогорес и Фернандес де Энестроса (род. 1943), 15-й маркиз де Санта-Крус, 6-й герцог де Сан-Карлос (с 1988 года), 5-й герцог де Санта-Мауро, 16-й маркиз дель-Висо (с 1961 года), 5-й маркиз де Посо-Рубио (с 1989 года), 13-й маркиз де Вилласор, 12-й граф де Кастильехо.
 Супруга — Эстрелла Бернальдо и Кирос и Такон, дочь Анны Марии Такон и Родригес де Ривас, 5-й герцогини де ла Унион-де-Куба.
 Супруга — Энрикета Бош и Гарсия Браво.

Касильда де Сильва и Фернандес, распределяя титулы еще при жизни, наделила своего старшего сына, Альваро, самыми значительными и крупными из них. Остальные трое детей получили титулы:

 Касильда Фернандес-Вильяверде и де Сильва, 3-я графиня де Карвахаль с 1976 года
 Хосе Карлос Фернандес-Вильяверде и де Сильва, 7-й граф де Эстрадас с 1972 года
 Рафаэль Фернандес-Вильяверде и де Сильва, 12-й маркиз де Арсикольяр с 1985 года.

Источники 
 Marqueses de Santa Cruz

Маркизы Испании